Elina Svitolina era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Sloane Stephens.

In finale Simona Halep ha battuto Stephens con il punteggio di 7-66, 3-6, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (campionessa)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Sloane Stephens (finale)
  Angelique Kerber (secondo turno)
  Elina Svitolina (semifinale)
  Caroline Garcia (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza (ritirata)
  Petra Kvitová (terzo turno)

 Karolína Plíšková (secondo turno)
 Julia Görges (terzo turno)
 Jeļena Ostapenko (primo turno)
 Daria Kasatkina (secondo turno)
 Venus Williams (terzo turno)
 Elise Mertens (quarti di finale)
 Ashleigh Barty (semifinale)
 Naomi Ōsaka (primo turno)

Wildcard 

  Françoise Abanda (secondo turno)
  Viktoryja Azaranka (secondo turno)

 Eugenie Bouchard (primo turno)
 Carol Zhao (primo turno)

Qualificate 

  Carla Suárez Navarro (terzo turno)
  Katie Boulter (primo turno)
  Kirsten Flipkens (primo turno)
  Barbora Krejčíková (primo turno)
  Wang Qiang (primo turno)
  Lucie Šafářová (secondo turno)

 Monica Niculescu (primo turno)
 Sesil Karatančeva (primo turno)
 Sofya Zhuk (primo turno)
 Caroline Dolehide (primo turno)
 Christina McHale (primo turno)
 Ana Bogdan (primo turno)

Lucky loser 
  Mónica Puig (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2018